Inishmore kan syfta på följande platser:

Irland 

 Aranmore, ö, Connacht, County Galway, 
 Inishmore Island, Munster, 

Robotskapade Irlandförgreningar